Dmytriwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 3700 Einwohnern (2001).

Das 1776 am Ufer der Samara gegründete Dorf ist das administrative Zentrum einer Landratsgemeinde im Rajon Petropawliwka.
Dmytriwka liegt an der Fernstraße M 04 und der Territorialstraße T–04–27 etwa 105 km östlich vom Oblastzentrum Dnipro, 10 km westlich von Mykolajiwka und 23 km südwestlich vom Rajonzentrum Petropawliwka.

Zur Landratsgemeinde mit insgesamt über 5300 Einwohnern gehören noch die Dörfer: 
 Baschany () 
 Widrodschennja () 
 Kardaschi () 
 Olefiriwka ()
 Tschumaky ()

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Gegründet 1776
Rajon Petropawliwka